C215 peut désigner :
 C215, un artiste urbain français ;
 Mercedes-Benz C215, une voiture du constructeur allemand Mercedes-Benz ;
 Viaduc C215, un pont ferroviaire à Taïwan.